

Wydarzenia 

 Azja
 W pierwszym roku panowania Yiwanga, Chińczycy zaobserwowali zaćmienie Słońca, o czym wspomina Kronika bambusowa. Najdawniejsza odnotowana obserwacja tego zjawiska astronomicznego.

Wydarzenia astronomiczne 
 21 kwietnia – zaćmienie Słońca.

Przypisy